В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Раффаелла Реджі-Конкато здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 5-7, 6-3, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)
  Террі Фелпс (чвертьфінал)
  Алісія Молтон (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі-Конкато (півфінал)
  Ліса Бондер-Крайсс (3-тє коло)
  Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)

 Еліз Берджін (3-тє коло)
 Сільвія Ганіка (3-тє коло)
 Сьюзен Маскарін (2-ге коло)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Сабрина Голеш (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі-Конкато (Переможниця)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Swiss Open